Missy puede referirse a:

Missy, comuna francesa situada en Calvados.

Missy, comuna suiza situada en Vaud.

Personas 
 Missy, actriz porno.

Personajes 
 Missy, versión femenina del personaje El Amo de la serie Doctor Who.